Die untenstehenden Gemeinden liegen im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina. Die Zahl hinter den 295 Gemeindenamen ist die Bevölkerung im Gemeindegebiet in einer Schätzung des Brasilianischen Instituts für Geographie und Statistik (IBGE) für den 1. Juli 2003.

Die letzte Volkszählung fand 2010 statt; das IBGE veröffentlicht zum 1. Juli eines jeden Jahres neuere Schätzungen, zuletzt zum 1. Juli 2021. Die nächste Volkszählung war im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen. Der Zensus 2020 wurde verschoben auf das Jahr 2022. Diese Liste ist veraltet.

Gemeinden 

 Abdon Batista – 2.630 Ew.
 Abelardo Luz – 17.469 Ew.
 Agrolândia – 8.004 Ew.
 Agronômica – 4.406 Ew.
 Água Doce – 6.859 Ew.
 Águas de Chapecó – 5.578 Ew.
 Águas Frias – 2.322 Ew.
 Águas Mornas – 5.630 Ew.
 Alfredo Wagner – 8.568 Ew.
 Alto Bela Vista – 1.987 Ew.
 Anchieta – 6.482 Ew.
 Angelina – 5.624 Ew.
 Anita Garibaldi – 10.155 Ew.
 Anitápolis – 3.132 Ew.
 Antônio Carlos – 6.687 Ew.
 Apiúna – 8.763 Ew.
 Arabutã – 4.186 Ew.
 Araquari – 18.671 Ew.
 Araranguá – 57.930 Ew.
 Armazém – 7.112 Ew.
 Arroio Trinta – 3.538 Ew.
 Arvoredo – 2.189 Ew.
 Ascurra – 7.172 Ew.
 Atalanta – 3.345 Ew.
 Aurora – 5.292 Ew.
 Balneário Arroio do Silva – 6.618 Ew.
 Balneário Barra do Sul – 6.832 Ew.
 Balneário Camboriú – 83.666 Ew.
 Balneário Gaivota – 5.959 Ew.
 Balneário Rincão - ...
 Bandeirante – 3.011 Ew.
 Barra Bonita – 2.049 Ew.
 Barra Velha – 17.070 Ew.
 Bela Vista do Toldo – 5.720 Ew.
 Belmonte – 2.386 Ew.
 Benedito Novo – 9.282 Ew.
 Biguaçu – 52.394 Ew.
 Blumenau – 277.144 Ew.
 Bocaina do Sul – 3.145 Ew.
 Bom Jardim da Serra – 4.056 Ew.
 Bom Jesus – 2.060 Ew.
 Bom Jesus do Oeste – 2.117 Ew.
 Bom Retiro – 8.225 Ew.
 Bombinhas – 9.943 Ew.
 Botuverá – 3.664 Ew.
 Braço do Norte – 27.347 Ew.
 Braço do Trombudo – 3.393 Ew.
 Brunópolis – 3.301 Ew.
 Brusque – 81.558 Ew.
 Caçador – 67.192 Ew.
 Caibi – 6.023 Ew.
 Calmon – 3.718 Ew.
 Camboriú – 46.263 Ew.
 Campo Alegre – 12.115 Ew.
 Campo Belo do Sul – 8.061 Ew.
 Campo Erê – 9.518 Ew.
 Campos Novos – 28.683 Ew.
 Canelinha – 9.262 Ew.
 Canoinhas – 52.241 Ew.
 Capão Alto – 3.074 Ew.
 Capinzal – 21.884 Ew.
 Capivari de Baixo – 19.385 Ew.
 Catanduvas – 8.832 Ew.
 Caxambu do Sul – 5.046 Ew.
 Celso Ramos – 2.655 Ew.
 Cerro Negro (Santa Catarina) – 3.771 Ew.
 Chapadão do Lageado – 2.552 Ew.
 Chapecó – 157.927 Ew.
 Cocal do Sul – 14.288 Ew.
 Concórdia – 64.677 Ew.
 Cordilheira Alta – 3.155 Ew.
 Coronel Freitas – 10.572 Ew.
 Coronel Martins – 2.098 Ew.
 Correia Pinto – 17.006 Ew.
 Corupá – 12.296 Ew.
 Criciúma – 177.844 Ew.
 Cunha Porã – 10.060 Ew.
 Cunhataí – 1.773 Ew.
 Curitibanos – 36.901 Ew.
 Descanso – 8.665 Ew.
 Dionísio Cerqueira – 14.413 Ew.
 Dona Emma – 3.214 Ew.
 Doutor Pedrinho – 3.108 Ew.
 Entre Rios – 2.835 Ew.
 Ermo – 2.057 Ew.
 Erval Velho – 4.159 Ew.
 Faxinal dos Guedes – 11.229 Ew.
 Flor do Sertão – 1.617 Ew.
 Florianópolis – 369.102 Ew.
 Formosa do Sul – 2.646 Ew.
 Forquilhinha – 19.669 Ew.
 Fraiburgo – 34.888 Ew.
 Frei Rogério – 3.092 Ew.
 Galvão – 4.096 Ew.
 Garopaba – 14.164 Ew.
 Garuva – 12.181 Ew.
 Gaspar – 49.741 Ew.
 Governador Celso Ramos – 12.205 Ew.
 Grão-Pará – 5.949 Ew.
 Gravatal – 11.577 Ew.
 Guabiruba – 13.922 Ew.
 Guaraciaba – 10.651 Ew.
 Guaramirim – 27.551 Ew.
 Guarujá do Sul – 4.671 Ew.
 Guatambú – 4.718 Ew.
 Herval d'Oeste – 20.725 Ew.
 Ibiam – 1.921 Ew.
 Ibicaré – 3.479 Ew.
 Ibirama – 16.475 Ew.
 Içara – 51.881 Ew.
 Ilhota – 10.921 Ew.
 Imaruí – 12.780 Ew.
 Imbituba – 37.166 Ew.
 Imbuia – 5.220 Ew.
 Indaial – 43.286 Ew.
 Iomerê – 2.617 Ew.
 Ipira – 5.180 Ew.
 Iporã do Oeste – 7.768 Ew.
 Ipuaçu – 6.214 Ew.
 Ipumirim – 6.800 Ew.
 Iraceminha – 4.242 Ew.
 Irani – 8.955 Ew.
 Irati – 2.158 Ew.
 Irineópolis – 9.725 Ew.
 Itá – 6.803 Ew.
 Itaiópolis – 19.543 Ew.
 Itajaí – 156.077 Ew.
 Itapema – 30.087 Ew.
 Itapiranga – 13.658 Ew.
 Itapoá – 10.328 Ew.
 Ituporanga – 19.740 Ew.
 Jaborá – 4.128 Ew.
 Jacinto Machado – 10.741 Ew.
 Jaguaruna – 15.210 Ew.
 Jaraguá do Sul – 118.199 Ew.
 Jardinópolis – 1.918 Ew.
 Joaçaba – 24.452 Ew.
 Joinville – 461.576 Ew.
 José Boiteux – 4.618 Ew.
 Jupiá – 2.169 Ew.
 Lacerdópolis – 2.202 Ew.
 Lages – 162.060 Ew.
 Laguna – 48.402 Ew.
 Lajeado Grande – 1.609 Ew.
 Laurentino – 5.289 Ew.
 Lauro Müller – 13.502 Ew.
 Lebon Régis – 11.952 Ew.
 Leoberto Leal – 3.576 Ew.
 Lindóia do Sul – 4.753 Ew.
 Lontras – 8.628 Ew.
 Luiz Alves – 8.447 Ew.
 Luzerna – 5.648 Ew.
 Macieira – 1.787 Ew.
 Mafra – 50.833 Ew.
 Major Gercino – 2.945 Ew.
 Major Vieira – 6.777 Ew.
 Maracajá – 5.818 Ew.
 Maravilha – 18.736 Ew.
 Marema – 2.541 Ew.
 Massaranduba – 12.991 Ew.
 Matos Costa – 3.470 Ew.
 Meleiro – 7.002 Ew.
 Mirim Doce – 2.690 Ew.
 Modelo – 3.841 Ew.
 Mondaí – 8.551 Ew.
 Monte Carlo – 9.701 Ew.
 Monte Castelo (Santa Catarina) – 8.273 Ew.
 Morro da Fumaça – 15.222 Ew.
 Morro Grande – 2.882 Ew.
 Navegantes – 44.140 Ew.
 Nova Erechim – 3.675 Ew.
 Nova Itaberaba – 4.281 Ew.
 Nova Trento – 10.077 Ew.
 Nova Veneza – 12.008 Ew.
 Novo Horizonte – 2.944 Ew.
 Orleans – 20.028 Ew.
 Otacílio Costa – 14.393 Ew.
 Ouro – 7.677 Ew.
 Ouro Verde – 2.233 Ew.
 Paial – 2.021 Ew.
 Painel – 2.419 Ew.
 Palhoça – 113.312 Ew.
 Palma Sola – 8.005 Ew.
 Palmeira – 2.210 Ew.
 Palmitos – 15.506 Ew.
 Papanduva – 17.004 Ew.
 Paraíso – 4.426 Ew.
 Passo de Torres – 4.912 Ew.
 Passos Maia – 5.237 Ew.
 Paulo Lopes – 6.045 Ew.
 Pedras Grandes – 4.878 Ew.
 Penha – 19.086 Ew.
 Peritiba – 3.243 Ew.
 Pescaria Brava - ...
 Petrolândia – 6.202 Ew.
 Piçarras – 11.828 Ew.
 Pinhalzinho – 12.874 Ew.
 Pinheiro Preto – 2.838 Ew.
 Piratuba – 6.090 Ew.
 Planalto Alegre – 2.417 Ew.
 Pomerode – 23.161 Ew.
 Ponte Alta – 5.296 Ew.
 Ponte Alta do Norte – 3.407 Ew.
 Ponte Serrada – 11.031 Ew.
 Porto Belo – 11.859 Ew.
 Porto União – 32.466 Ew.
 Pouso Redondo – 12.446 Ew.
 Praia Grande – 7.196 Ew.
 Presidente Castelo Branco – 2.015 Ew.
 Presidente Getúlio – 12.629 Ew.
 Presidente Nereu – 2.160 Ew.
 Princesa – 2.527 Ew.
 Quilombo – 10.407 Ew.
 Rancho Queimado – 2.723 Ew.
 Rio das Antas – 6.245 Ew.
 Rio do Campo – 6.410 Ew.
 Rio do Oeste – 6.657 Ew.
 Rio do Sul – 53.489 Ew.
 Rio dos Cedros – 9.030 Ew.
 Rio Fortuna – 4.365 Ew.
 Rio Negrinho – 40.556 Ew.
 Rio Rufino – 2.553 Ew.
 Riqueza – 4.823 Ew.
 Rodeio – 10.691 Ew.
 Romelândia – 5.678 Ew.
 Salete – 7.147 Ew.
 Saltinho – 3.747 Ew.
 Salto Veloso – 4.033 Ew.
 Sangão – 8.860 Ew.
 Santa Cecília – 15.477 Ew.
 Santa Helena – 2.471 Ew.
 Santa Rosa de Lima – 2.041 Ew.
 Santa Rosa do Sul – 7.990 Ew.
 Santa Terezinha – 8.903 Ew.
 Santa Terezinha do Progresso – 3.212 Ew.
 Santiago do Sul – 1.622 Ew.
 Santo Amaro da Imperatriz – 18.246 Ew.
 São Bento do Sul – 70.091 Ew.
 São Bernardino – 2.878 Ew.
 São Bonifácio – 3.170 Ew.
 São Carlos – 9.080 Ew.
 São Cristovão do Sul – 4.750 Ew.
 São Domingos – 9.163 Ew.
 São Francisco do Sul – 34.968 Ew.
 São João Batista (Santa Catarina) – 15.507 Ew.
 São João do Itaperiú – 3.303 Ew.
 São João do Oeste – 5.522 Ew.
 São João do Sul – 6.949 Ew.
 São Joaquim – 23.003 Ew.
 São José – 185.039 Ew.
 São José do Cedro – 13.338 Ew.
 São José do Cerrito – 10.023 Ew.
 São Lourenço do Oeste – 19.826 Ew.
 São Ludgero – 9.382 Ew.
 São Martinho – 3.242 Ew.
 São Miguel da Boa Vista – 1.832 Ew.
 São Miguel do Oeste – 32.687 Ew.
 São Pedro de Alcântara – 3.702 Ew.
 Saudades – 8.106 Ew.
 Schroeder – 10.245 Ew.
 Seara – 16.926 Ew.
 Serra Alta – 3.166 Ew.
 Siderópolis – 12.498 Ew.
 Sombrio – 24.350 Ew.
 Sul Brasil – 2.883 Ew.
 Taió – 16.194 Ew.
 Tangará – 8.442 Ew.
 Tigrinhos – 1.902 Ew.
 Tijucas – 24.685 Ew.
 Timbé do Sul – 5.245 Ew.
 Timbó – 31.068 Ew.
 Timbó Grande – 6.976 Ew.
 Três Barras – 17.582 Ew.
 Treviso – 3.294 Ew.
 Treze de Maio – 6.875 Ew.
 Treze Tílias – 5.090 Ew.
 Trombudo Central – 5.771 Ew.
 Tubarão – 91.333 Ew.
 Tunápolis – 4.560 Ew.
 Turvo – 11.026 Ew.
 União do Oeste – 3.358 Ew.
 Urubici – 10.406 Ew.
 Urupema – 2.543 Ew.
 Urussanga – 18.957 Ew.
 Vargeão – 3.472 Ew.
 Vargem – 3.212 Ew.
 Vargem Bonita – 4.964 Ew.
 Vidal Ramos – 6.096 Ew.
 Videira – 44.057 Ew.
 Vitor Meireles – 5.406 Ew.
 Witmarsum – 3.155 Ew.
 Xanxerê – 38.860 Ew.
 Xavantina – 4.232 Ew.
 Xaxim – 23.803 Ew.
 Zortéa – 2.736 Ew.

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Weblinks 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Cidades@ Santa Catarina. Siehe dort die Ortseinträge mit der Auswahl Selecionar local, Municípios und dann Santa Catarina.

Santa Catarina
 
!